Molck ist der Familienname von

 Heinrich Molck (1825–1889), deutscher Organist, Komponist und Musikdirektor
  Johann Heinrich Konrad Molck (1798–1875), deutscher Organist und Schuldirektor

Siehe auch
 Molk
 Molke